Аутербридж (англ. Outerbridge) — английская фамилия.

Известные носители 
 Аутербридж, Питер (род. 1966) — канадский актёр.
 Аутербридж, Пол (1896—1958) — американский фотограф.